Dombi József (1910–1990) pedagógus, művészettörténész
 Dombi József (1920–2019) fizikus
 Dombi József (1948) matematikus, Dombi József fizikus fia